Aparasphenodon – rodzaj płaza bezogonowego z podrodziny Lophyohylinae w rodzinie  rzekotkowatych (Hylidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące na nadbrzeżnych regionach południowo-wschodniej Brazylii; również górne dorzecze Orinoko, Wenezuela i sąsiednia Kolumbia.

Systematyka

Etymologia 
Aparasphenodon: gr. przedrostek negatywny α- a- „bez”; παρα para „blisko”; σφην sphēn, σφηνος sphēnos „klin”; οδους odous, οδοντος odontos „ząb”.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Aparasphenodon arapapa 
 Aparasphenodon bokermanni 
 Aparasphenodon brunoi 
 Aparasphenodon pomba 
 Aparasphenodon venezolanus

Przypisy

Bibliografia 
 

Rzekotkowate